Челик може бити:

 Челик, метална легура гвожђа (-{Fe}-)
 Угљенични челик, метална легура
 Челик за опруге
 Нерђајући челици
 Сегрегација (челик)

или

 Челик (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија

или

 Баш Челик, српска народна приповјетка
 Како се калио челик, роман Николаја Алексејевича Островског
 Тако се калио челик, југословенски филм из 1988. године 
 Петар Челик

Види још 
 Гвожђе
 Баш Челик (вишезначна одредница)
 ФК Челик